Superligaen 2011-12 var den 22. sæson af den danske superliga siden oprettelsen. Den styres af Superligaen A/S og DBU, og blev indledt den 16. juli 2011 og afsluttet 23. maj 2012.

De to bedst placerede hold indtræder i Champions League. Førstepladsen giver direkte adgang til gruppespillet og andenpladsen giver adgang til 3. kvalifikationsrunde. Tredje- og fjerdepladsen giver adgang til henholdsvis play-off og 3. kvalifikationsrunde til Europa League. Nr. 11 og 12 rykkede ned i 1. division.

FC Nordsjælland vandt det danske mesterskab i sidste spillerunde efter en 3-0 sejr over AC Horsens på hjemmebane.

Deltagere

Kort over deltagere

Nedrykkede hold 
De følgende hold var rykket ud af Superligaen sæsonen forinden:

 Randers FC 
 Esbjerg fB

Klubinformationer 
(pr. 26. marts 2012)

Stilling

Resultater 
I denne tabel er hjemmeholdet skrevet i kolonnen til venstre.

Opdateret: 26. marts 2012

Topscorerliste 

Opdateret: 12. juni, 2012.

Eksterne henvisninger 
 Dansk Boldspil-Unions officielle hjemmeside
 Superligaens officielle hjemmeside

Referencer 

2011-12
Fodboldsæson 2011-12